Smithville est le nom de plusieurs localités :

États-Unis 
 Smithville (Texas)
 Smithville (Missouri)
 Smithville (Géorgie)
 Smithville (New York)
 Smithville (Mississippi)
 Smithville (Missouri)
 Smithville (New Jersey)
 Smithville (Ohio)
 
 Smithville (Tennessee)
 
 Smithville (Arkansas)

Canada 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis